Световното първенство по вдигане на тежести е състезание, което се организира от Международната федерация по вдигане на тежести.

За първи път се провежда през 1891 г. През март 1891 г. в 3-дневно състезание участват щангисти от Брюксел, Хамбург, Англия, Виена, Италия и Берлин. Едуард Лоурънс Леви от Англия става първият световен шампион по вдигане на тежести. Първото състезание се е състояло главно от повторения и редуване на различни тежести – 25 и 38 кг във всяка ръка. От летните олимпийски игри в Токио през 1964 до летните олимпийски игри в Лос Анджелис 1984 всяко участие на олимпиада се зачита и като световно първенство по вдигане на тежести.

Атлетите се състезават в общо 15 категории (8 за мъжете и 7 жените):

 Категории за мъже: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg и +105 kg.
 Категории за жени: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg и +75 kg.

Състезания

Мъже

Жени

Комбинирано мъже и жени

Медали за всички времена 
Общ брой медали до Световното първенство през 2021 г. (ден 6)

Източници